Alexandre de Bragança (ou Alexandre de Portugal) pode-se referir a:
 Alexandre de Bragança, filho do duque João I de Bragança e da infanta Catarina de Portugal, arcebispo de Évora (1602-1608);
 Alexandre de Bragança (1607-1637), último filho do duque Teodósio II de Bragança
 Alexandre de Bragança (1723-1728), último filho do rei João V de Portugal

Família real portuguesa
Desambiguação